Malacoda ima više značenja:
 Malacoda, Forlì-Cesena
 Malacoda, Modena